

Toponyme 

 Le puy de Sancy, point culminant du Massif central (France) ;
 Communauté de communes du Massif du Sancy ;
 Le Grand Sancy, domaine skiable regroupant Super-Besse et le Mont-Dore dans les Monts Dore ;
 Sancy, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Sancy-les-Cheminots, commune française de l'Aisne ;
 Sancy-lès-Provins, commune française de Seine-et-Marne ;
 Sancy, commune française de Seine-et-Marne.

Patronyme 

 Achille de Harlay de Sancy (1581-1646), un évêque de Saint-Malo ;
 Charles Sancy (1758-1830), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Sancy (1725-1797), avocat et homme politique français ;
 Nicolas de Harlay de Sancy (1546-1629), un homme politique et diplomate français du règne d'Henri IV ;
 Madame de Sancy, un des pseudonymes sous lequel se travestissait l'abbé de Choisy.

Autre 
 Le Sancy est un diamant célèbre ;
 Le Beau Sancy est un diamant célèbre ;
 Le sancy est un fromage de la région du puy de Sancy ;
 Horizons, « Arts Nature » en Sancy est un événement d'art contemporain, dans les paysages du Massif de Sancy.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France